Jean Tristan de France (1219-1232), comte d'Anjou et du Maine, fils de Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille
 Jean de France (1247-1248), fils de Saint-Louis et de Marguerite de Provence
 Jean de France (1250-1270), dit Tristan, comte de Nevers et de Valois, fils de Saint-Louis et de Marguerite de Provence
 Jean  le Posthume (1316-1316), roi de France
 Jean II le Bon (1319-1364), roi de France
 Jean de France (1333-1333), frère du précédent, fils de Philippe VI de Valois et de Jeanne de Bourgogne (v. 1293-1349)
 Jean de France (1340-1416), duc de Berry, fils de Jean II et de Bonne de Luxembourg
 Jean de France (1359-1364), fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon
 Jean de France (1366-1366), deuxième fils de Charles V, mort à l'âge de 6 mois
 Jean de France (1398-1417), duc de Touraine, fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière
 Jean de France (1425-1425), fils de Charles VII et de Marie d'Anjou
 Jean d'Orléans (1965), connu de certains de ses partisans comme « Jean de France », fils d'Henri d'Orléans (1933-2019) et de Marie-Thérèse de Wurtemberg

Homonymie capétienne